Anna Kirichenko (* 15. Mai 1997) ist eine finnische Tischtennisspielerin. Sie vertrat ihr Land bei den Europaspielen 2019. Bis 2020 nahm sie an sechs Europameisterschaften und sieben Weltmeisterschaften teil. Bis 2018 spielte sie beim ESV Weil, dann wechselte sie nach Frankreich. Sie ist vierfache finnische Meisterin.

Kirichenko ist Rechtshänderin und verwendet die europäische Shakehand-Schlägerhaltung.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Anna Kirichenko auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes (ittf.com) (abgerufen am 11. August 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Finnland)
Teilnehmer an den Europaspielen (Finnland)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Finne
Geboren 1997
Frau